Drive může být:

v kinematografii
 Drive (seriál) – americký televizní seriál
 Drive (film, 1998) – americký film z roku 1998
 Drive (film, 2011) – americký film z roku 2011

ostatní
 Google Drive – internetové datové úložiště